Arachania puede referirse a:

 Arachania, localidad del departamento de Cerro Largo, Uruguay;
 Arachania, localidad del departamento de Rocha, Uruguay.